Klaus Angermann ist der Name folgender Personen:
 
*Klaus Angermann (Sportjournalist) (* 1938), deutscher Sportjournalist
Klaus Angermann (Musikwissenschaftler) (* 1953), deutscher Musikwissenschaftler und Operndramaturg